Влади́мир Лео́нтьевич Снегирёв ( — ) — советский москвовед, историк московского зодчества, член Союза архитекторов, кандидат архитектуры.

Состоял членом учёного совета Музея истории и реконструкции Москвы.

Творческая деятельность 
В. Л. Снегирёв начал печататься ещё в 1905 году. С 1928 года по день смерти им было издано более двадцати книг, посвящённых различным отраслям искусствоведения. Семь из них вышли в издательстве «Московский рабочий», остальные — в Госполитиздате, Военгизе, Госстройиздате, «Молодой гвардии» и др.

Работы по истории Москвы 
  (в пер.)
  (обл.)
 
  (обл.)
 Аристотель Фьораванти и перестройка Московского Кремля.
 Храм Василия Блаженного.
 Иван III и его время.
 Архитектор А. Л. Витберг. — М.-Л., 1939.
 Зодчий В. И. Баженов.

Другие исторические работы 
 
 
 Адмирал Ушаков.
 Адмирал Сенявин.

Литература

См. также 
 Музей истории города Москвы
 Стеллецкий, Игнатий Яковлевич
 Сытин, Пётр Васильевич

Архитекторы СССР
Краеведы по алфавиту
Краеведы Москвы
Кандидаты архитектуры
Историки СССР